OptimiX ist ein vom Forschungsdepartment Kinderernährung (FKE) der Universitätsklinik Bochum in den 1960er Jahren entwickeltes Ernährungsmodell. Dieses beinhaltet einen Ernährungsplan für das erste Lebensjahr von Säuglingen und Kleinkindern sowie eine optimierte Mischkostempfehlung für Kinder und Jugendliche. Der Unterschied zu anderen Ernährungsmodellen (wie beispielsweise die Ernährungspyramide) liegt im detaillierten Aufbau der einzelnen Mahlzeiten. Außerdem stellt optimiX gewisse Grundregeln über die Mengenverhältnisse der Lebensmittel zur Verfügung. Die Unterteilung erfolgt in grüne, gelbe und rote Bereiche.

Literatur 
 Mathilde Kersting, Hermann Kalhoff, Thomas Lücke: Von Nährstoffen zu Lebensmitteln und Mahlzeiten: das Konzept der Optimierten Mischkost für Kinder und Jugendliche in Deutschland. In: Aktuelle Ernährungsmedizin. 2017, Nr. 42, ISSN 0341-0501, S. 304–315 ()

Einzelnachweise 

Säuglingsernährung
Ernährungswissenschaft (Deutschland)